Oligocolius psittacocephalon — вид ископаемых птиц из семейства птиц-мышей.

История изучения 
В 2013 году Геральд Майр ископаемым остаткам, найденным в Германии, дал научное название Oligocolius psittacocephalon. Они датируются поздним олигоценом. Череп птицы хорошо сохранился и имеет некоторые черты, характерные для черепов попугаев, что отличает данный вид от современных птиц-мышей. В области пищевода были найдены 8 фруктовых косточек. Место их расположения позволяет предположить, что там у птицы был зоб.

Примечания

Литература 
 

†
Вымершие птицы
Птицы олигоцена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2013 году
Фоссилии из олигоценовых отложений Германии